Antoine Payen de La Garanderie (1920-2010), pédagogue français ;
 Dominique Payen de La Garanderie, née Dominique Tisseyre (née en 1943), avocate française ;
 Jean-François Payen de La Garanderie, dit Jean-François Payen (né en 1957), médecin français spécialisé en anesthésie et réanimation.
Patronyme français